Московский рынок:
 Московский рынок — рынок в Казани.
 Московский рынок — рынок в микрорайоне Юго-Запад в Минске.
 Московский рынок (Колхозный рынок Московского района) — рынок в Московском районе Санкт-Петербурга на улице Решетникова, 12.